Карлсен (, ) — фамилия. Известные носители:

 Карлсен, Агнета (род. 1971) — норвежская футболистка, чемпионка мира 1995 года.
 Карлсен, Александрия (род. 1978) — американская фотомодель, актриса и журналистка.
 Карлсен, Генрих Георгиевич (1894—1983) — советский учёный в области строительных конструкций.
 Карлсен, Карл (1880—1958) — датский борец, серебряный призёр внеочередных Олимпийских игр 1906 года.
 Карлсен, Кеннет (род. 1973) — датский профессиональный теннисист.
 Карлсен, Магнус (род. 1990) — норвежский шахматист, 16-й чемпион мира.
 Карлсен, Нильс (род. 1985) — шведский кёрлингист.
 Карлсен, Олав Сигурд (1930—2013) — норвежский политик, министр экологии в 1972—1974 годах.
 Карлсен, Пер (род. 1960) — шведский кёрлингист.
 Карлсен, Петтер (род. 1979) — певец норвежского происхождения.
 Карлсен, Рейдар (1908—1987) — норвежский политик, министр в 1945—1951 годах.
 Карлсен, Свен (род. 1967) — норвежский силовой атлет и бодибилдер, победитель соревнования World’s Strongest Man 2001 года.
 Карлсен, Сорен Эмиль (1853—1932) — американский художник-импрессионист.
 Карлсен, Хеннинг (1927—2014) — датский кинорежиссёр, документалист.
 Карлсен, Эрик (род. 1982) — шведский кёрлингист.

См. также 
 Карлсон (значения)
 Карлссон